Die Vietnam Open 2014 im Badminton fanden vom 1. bis zum 7. September 2014 in Ho-Chi-Minh-Stadt statt.

Austragungsort 
 Tan Binh Sports Center, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Dionysius Hayom Rumbaka (Champion)
  Sony Dwi Kuncoro (nicht gestartet)
  Nguyễn Tiến Minh (Halbfinale)
  Wong Wing Ki (1. Runde)
  H. S. Prannoy (Finalist)
  Ng Ka Long (Viertelfinale)
  Suppanyu Avihingsanon (3. Runde)
  Arif Abdul Latif (Viertelfinale)
  Andre Kurniawan Tedjono (Viertelfinale)
  Tan Chun Seang (Halbfinale)
  Riichi Takeshita (1. Runde)
  Zulfadli Zulkiffli (3. Runde)
  Shih Kuei-chun (nicht gestartet)
  Chan Yan Kit (1. Runde)
  Ajay Jayaram (3. Runde)
  Iskandar Zulkarnain Zainuddin (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
  Hsu Ya-ching (Viertelfinale)
  Pai Yu-po  (Viertelfinale)
  Maria Febe Kusumastuti (Viertelfinale)
  Adriyanti Firdasari (Viertelfinale)
  Kaori Imabeppu (Halbfinale)
  Yang Li Lian (2. Runde)
  Millicent Wiranto (1. Runde)
  Iris Wang (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (Viertelfinale)
  Chooi Kah Ming / Teo Ee Yi (2. Runde)
  Huang Po-jui / Lu Ching-yao (Viertelfinale)
  Jagdish Singh / Roni Tan (1. Runde)
  Ronald Alexander / Alfian Eko Prasetya (Halbfinale)
  Selvanus Geh / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
  Andrei Adistia / Hendra Gunawan (Champion)
  Kenta Kazuno / Kazushi Yamada (Finalist)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
  Shendy Puspa Irawati / Vita Marissa (2. Runde)
  Dian Fitriani / Nadya Melati (Viertelfinale)
  Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Muhammad Rizal / Vita Marissa (Champion)
  Irfan Fadhilah / Weni Anggraini (Finalist)
  Anatoliy Yartsev / Evgeniya Kosetskaya (1. Runde)
  Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (Viertelfinale)
  Lin Chia-yu / Wu Ti-jung (1. Runde)
  Wong Fai Yin / Chow Mei Kuan (Viertelfinale)
  Wong Wai Hong / Chan Hung Yung (1. Runde)
  Yonathan Suryatama Dasuki / Variella Aprilsasi Putri Lejarsari (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2014
Badmintonwettbewerb in Ho-Chi-Minh-Stadt
BWF Grand Prix 2014